Abierto Mexicano TELCEL 2009 (kobiety)
 Abierto Mexicano TELCEL 2009 (mężczyźni)